Karolína і Крістина Плішкова були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі.
Алізе Корне і Ярослава Шведова виграли титул, у фіналі перемігши пару Лара Арруабаррена і Андрея Клепач з рахунком 7–5, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw

Hong Kong Tennis Open, парний розряд
2015
Hong Kong Tennis Open, парний розряд